Галеты ():
 Галеты — сухое печенье с длительным сроком хранения.
 Галеты — множество различных выпечных изделий во французской кухне.

См. также 
 Галет — судно.